A sporttörténelem során eddig négy Western Hockey League létezett.
 Az 1921–1926 közötti profi liga: Western Canada Hockey League
 Az 1932–1933 között minor pro liga: Western Canada Hockey League (1932–1933)
 Az 1952–1974 közötti minor pro liga: Western Hockey League (1952–1974)
 A jelenleg is aktív junior liga, amely 1966 óta létezik: Western Hockey League (1966–1968 között Western Canada Junior Hockey League volt a neve és 1968–1978 között pedig Western Canada Hockey League)